

Références 

Jeux olympiques d'été de 1996
1996